Карл XI Шведски (Стокхолм, 24. новембар 1655- Стокхолм, 5. април 1697) је био краљ Шведске. Био је син Карла Густафа X и Хедвиг-Еленоре од Холштајн-Готорпа.

Породично стабло 

Рођени 1655.
Умрли 1697.
Шведски краљеви
Династија Пфалц-Цвајбрикен